Vesuvius Furnace ist der Name zweier historischer Heizkessel des NRHP in den Vereinigten Staaten:
 Vesuvius Furnace (Ohio), im Lawrence County, US-Bundesstaat Ohio  
 Vesuvius Furnace (North Carolina), im Lincoln County, US-Bundesstaat North Carolina